Abdij van Dommartin, abdij in Dommartin, Frankrijk
 Abdij van Saint-Josse-sur-Mer, abdij in Saint-Josse, Frankrijk